E 512 bezeichnet:
 nach dem E-Nummern-System der Europäischen Union den Lebensmittelzusatzstoff Zinn(II)-chlorid
 den Mähdrescher Fortschritt E 512
 die Europastraße 512 von Remiremont nach Mülhausen

Abkürzung